Николай Коробейников:
 Коробейников, Николай Абросимович (1917—1943) — Герой Советского Союза.
 Коробейников, Николай Николаевич (1960—2021) — русский художник.
 Коробейников, Николай Якимович (1913—1993) — полный кавалер ордена Славы.